Hinterhölzl ist der Familienname folgender Personen:

 Johann (IV.) Baptist Hinterhölzl (1698–1750), österreichischer Zisterzienserabt
 Johann (V.) Baptist Hinterhölzl (1732–1801), österreichischer Zisterzienserabt